Galileo Galilei, astrònom i físic italià del  anomenat Galileu en català
 Galileo (sonda), sonda espacial d'exploració de Júpiter
 Sistema Galileo, xarxa europea de posicionament per satèl·lit i navegació global